«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» () — предстоящий американский шпионский боевик, режиссёром и сценаристом которого выступает Кристофер Маккуорри. Главную роль в картине исполняет Том Круз. Это седьмой и предпоследний фильм из франшизы «Миссия невыполнима» и третий фильм из этой серии, который будет снят Маккуорри (после «Племени изгоев» и «Последствий»). К своим ролям вернутся Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Фредерик Шмидт; к актёрскому составу также присоединятся Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Шей Уигем, Эсай Моралес, Роб Делани, Чарльз Парнелл, Индира Варма, Марк Гэтисс и Кэри Элвес.

Компания Paramount Pictures выпустит фильм в прокат США 14 июля 2023 года. Премьера сиквела картины, сценаристом и режиссёром которого также является Маккуорри, запланирована на 28 июня 2024 года.

Действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в фильме «Миссия невыполнима: Последствия».

В ролях

Производство 
14 января 2019 года Том Круз объявил о том, что Кристофер Маккуорри выступит в качестве режиссёра и сценариста седьмого и восьмого фильмов из серии «Миссия невыполнима». Премьеры картин планировались на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года соответственно. В феврале 2019 года Ребекка Фергюсон подтвердила, что её персонаж Ильза Фауст появится на экране в седьмом фильме. В сентябре 2019 года Маккуорри объявил через свой аккаунт в Instagram, что к актёрскому составу присоединилась Хейли Этвелл. В сентябре 2019 года стало известно, что Пом Клементьефф подписала контракт на участие в седьмом и восьмом фильмах франшизы.
В декабре 2019 года Саймон Пегг подтвердил в интервью, что вернется к своей привычной роли в седьмом фильме. В этом же месяце актёрский состав пополнился Шеем Уигемом, который появится в седьмом и восьмом фильмах франшизы. В январе 2020 года стало известно, что в съёмках примет участие Николас Холт, которому, видимо, уготована роль злодея. 1 февраля 2020 года была опубликована информация о том, что в седьмом фильме появится Генри Черни, который ранее сыграл роль директора IMF Юджина Киттриджа в фильме «Миссия невыполнима» в 1996 году. В мае 2020 года стало известно, что Холт вынужден покинуть проект из-за конфликта в расписании съёмок, и роль злодея в седьмом фильме вместо него исполнит Эсай Моралес.

Съёмки должны были начаться в Венеции 20 февраля 2020 года и продлиться три недели, после чего планировались съёмки в Риме в течение 40 дней. Однако в связи с пандемией COVID-19 и введением ЧП в Италии производство картины в этой стране было приостановлено. В середине марта 2020 года на трассе Top Gear в Дансфолде (графство Суррей, Англия) прошли съёмки открывающей сцены «Миссия невыполнима 7», в которых принял участие Том Круз, самостоятельно выполнявший трюки на мотоцикле и автомобилях. Позже актёр заявил, что во время съёмок он выполнил свой самый опасный трюк — прыжок на мотоцикле со скалы. Он потратил на подготовку к нему целый год, выполняя по 30 тренировочных прыжков в день.

1 сентября 2021 года съемки картины были завершены, таким образом только съёмочный процесс картины занял 1,5 года.

Премьера 
Выход «Миссии невыполнима 7» в прокат намечен на 14 июля 2023 года. Изначально запланированная на 23 июля 2021 года премьера четыре раза переносилась в связи с пандемией COVID-19: на 19 ноября 2021 года, на 27 мая 2022 года, на 30 сентября 2022 года и на 14 июля 2023 года, о чём Paramount Pictures и Skydance объявили 21 января 2022 года. Также перенесена была и «Миссия невыполнима 8», следующий фильм франшизы, с 7 июля 2023 года на 28 июня 2024 года. Через 45 дней после выхода в кинотеатрах фильм станет доступен на стриминговой платформе Paramount+.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Миссия невыполнима
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Фильмы Кристофера Маккуорри